

Geografia 
Hana – regione storica e regno mesopotamico
Hana – località del comune di Sandnes (Norvegia)
Hana – census-designated place della Contea di Maui, Hawaii (Stati Uniti d'America)
Hana – città dell'Iran, in provincia di Semirom

Musica 
 Hana – album di Sonim del 2003
 Hana – singolo degli ORANGE RANGE del 2004, dall'album musiQ 
 Hana – progetto musicale includente Jeff Greinke

Altro 
Hana – opera di Taiyō Matsumoto
Hana – personaggio di Kim Possible
Hana Ballade – personaggio di Eden: It's an Endless World!
Hana Nono – personaggio di HUGtto! Pretty Cure
Hana Inuzuka – personaggio di Naruto
Hana Asakura – personaggio di Shaman King
SAP HANA – database orientato alle colonne